Сиджу Кинг (; родился 14 апреля 1992 года, Видовре, Дания) — датский футболист гамбийского происхождения, защитник датского клуба «АБ Гладсаксе» (Копенгаген).

Клубная карьера 
Кинг — воспитанник клуба «Норшелланн». 16 июля в матче против «Оденсе» он дебютировал в датской Суперлиге. В своём дебютном сезоне Сиджу стал чемпионом страны. В начале 2013 года для получения игровой практики Кинг был отдан в аренду в дубль лиссабонского «Спортинга». 10 февраля в матче против «Ароки» он дебютировал в Сегунда лиге. 24 февраля в поединке против «Фреамунде» Сиджу забил свой первый гол за дублёров. По окончании аренды «львы» выкупили трансфер игрока.

Летом 2016 года Кинг перешёл в «Авеш». В начале 2018 года вернулся в Данию, в клуб «Аварта». С сентября 2018 года Кинг - игрок клуба «АБ Гладсаксе» (Копенгаген).

Достижения 
Командные

 «Норшелланн»
  Чемпионат Дании по футболу — 2011/2012

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway 
 Профиль на sports.ru 
 
 
 

Футболисты Дании
Игроки ФК «Норшелланн»
Игроки ФК «Аварта»